Чемпіонат Азербайджану 2003–2004 — 12-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вчетверте став Нефтчі.

Клуби

Турнірна таблиця 

|}
Примітки: 
1. Клуб Шамкір взяв участь у Кубка УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубку Азербайджану 2003—2004.
2. Клуб Хазар (Сумгаїт) у 2004 році припинив своє існування.
3. Клуб Локомотив (Імішлі) знявся із чемпіонату через фінансові причини у другому колі. У матчах, що залишились, клубу було зараховано технічні поразки з рахунком 0:3.
4. Клуб Умід (Баку) знявся із чемпіонату через фінансові причини. Результати 8 зіграних матчів були анульовані.

Позначення:

Результати 

Примітка:
Жирним шрифтом виділені матчі, в яких були зафіксовані технічні результати.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на soccerway 

2003—2004
Азербайджан
Азербайджан
2003 в азербайджанському спорті
2004 в азербайджанському спорті